Seznam názvů ulic a veřejných prostranství má ve stručnosti podat přehled pojmenování všech ulic a veřejných prostranství v Hradci Králové, včetně jejich původních názvů.

Reference 

Ulice
Hradec Králové